True Blue (album), een album van Madonna.
True Blue (nummer), een nummer van het gelijknamige album.
True Blue (1918), een film (1918) van de Fox Film Corporation.
True Blue (1996), een Britse sportfilm uit 1996
True Blue (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1989-1990
True Blue (2010), een Amerikaanse film uit 2010